Meroitico – aggettivo riferito all'antico Regno di Meroe, situato nel Sudan pre-islamico
 Età dei Meroitici – età storica iniziata nel 300 a.C. e finita nel 400 a.d.. 
 Alfabeto meroitico – alfabeto di origine geroglifica e demotica che fu usato nell'antico Regno di Meroë 
 Lingua meroitica – lingua parlata nell'antico Regno di Meroe